Ву́ди Ха́ррельсон (; род. , Мидленд, Техас, США) — американский актёр, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трёхкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырёхкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

Ранние годы 
Харрельсон родился в Мидленде, Техас, в семье киллера Чарльза Харрельсона и Дайаны Лу Освалд, которые развелись в 1964 году, когда Вуди было три года. Был средним сыном в семье, имеет двух братьев Джордана и Бретта. Когда ему исполнилось семь лет, отца посадили в тюрьму за убийство. Спустя десять лет (в 1979 году) Чарльз Харрельсон был обвинён в наёмном убийстве окружного судьи Джонатана Вуда и получил два пожизненных срока.

В 1973 году Харрельсон переехал к своей матери в город Либенон в штате Огайо, где и вырос. Харрельсон учился в средней школе, изучал английский язык и актёрское мастерство в Ганновер Колледж () в Индиане. Получил степень бакалавра искусств по английскому языку и актёрскому мастерству в 1983 году.

Карьера 
Стал известен после роли Вуди Бойда в телевизионном комедийном сериале «Весёлая компания». Первой главной ролью в кино был Билли Хойл в фильме «Белые люди не умеют прыгать», также известен по ролям серийного убийцы Микки Нокса в фильме «Прирождённые убийцы» (1994, реж. Оливер Стоун), издателя журнала Ларри Флинта в фильме «Народ против Ларри Флинта» (1996, реж. Милош Форман), кантри-певца Дасти в фильме «Компаньоны», охотника Карсона Уэллса в фильме «Старикам тут не место», убийцы зомби Таллахасси в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд», слепого пианиста/продавца мяса Эзры Тёрнера в фильме «Семь жизней», радиоведущего и пророка конца света Чарли Фроста в фильме «2012» (2009). Он также появился в роли ментора Хеймитча Эбернети в фильмах «Голодные игры» (2012) и «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013), в роли Чарли Костелло в фильме «Семь психопатов» (2012), в роли Мерритта Маккинни в фильме «Иллюзия обмана» (2013) и "Иллюзия обмана 2" (2016), в роли Полковника в фильме «Планета обезьян: Война» (2017).

Рассматривался на роль Мёрдока в фильм «Команда-А» (2010).

Личная жизнь 

Вуди Харрельсон официально был женат дважды.

В 1985 году женился на Нэнси Саймон — дочери известного драматурга, автора пьесы «Билокси Блюз» Нила Саймона, в одной из сценических версий которой Харрельсон прославился в 1984 году.

25 декабря 2008 года женился во второй раз — на своей бывшей ассистентке Лоре Луи.

Три дочки от Лоры Луи: Дени Монтана Харрельсон (род. 5 марта 1994), Зои Джордано Харрельсон (род. 22 сентября 1996) и Макани Равелло Харрельсон (род. 3 июня 2006).

Харрельсон известен как убеждённый сторонник веганизма и легализации марихуаны, называет себя анархистом.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Анархисты США
Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Активисты веганства
Выпускники Ганноверского колледжа (Индиана)